Het ATP-toernooi van Stuttgart 2001 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 16 tot en met 22 juli 2001. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart